Sei unità della United States Navy sono state battezzate USS Phoenix: le prime tre in onore della Fenice, uccello mitologico, le successive in onore dell'omonima città della Arizona;

USS Phoenix – nave postale acquistata dalla Continental Navy nel 1778
 – schooner da 90 t e due cannoni costruito nel 1841
 – baleniera da 404 t acquistata nel 1861 per la Stone Fleet, gruppo di navi destinate a essere affondate nel porto di Charleston durante la guerra di secessione
 – incrociatore leggero classe Brooklyn varato nel 1938. Servì nella seconda guerra mondiale e fu poi trasferito alla Armada de la República Argentina il 9 aprile 1951. Venne affondato nella guerra delle Falkland
 – cargo varato come Capital Victory (MCV–183) nel 1945; ribattezzato Arizona nel 1948, fu acquisito dalla US Navy come nave ausiliaria il 20 novembre 1962
 – sottomarino nucleare d'attacco nucleare classe Los Angeles varato nel 1981